Гаудиоз — мужское имя. Известные носители:
 Гаудиоз (первая половина V века) — епископ Абитины; святой
 Гаудиоз I — епископ Брешиа (первая половина V века); святой
 Гаудиоз (умер около 455) — святой
 Гаудиоз (умер около 540) — епископ Тарасона, святой
 Гаудиоз II — епископ Брешиа (конец VII века)
 Гаудиоз — епископ Роселе (упоминается в 715 году)